Players Championship 2017 – siedemnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 6-12 marca 2017 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Rankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie
2017 w Wielkiej Brytanii
Llandudno